Chrysachne är ett släkte av svampar. Chrysachne ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chrysachne